Schrader puede hacer referencia a:

Carmen Schrader (1913, Grethem-2012, Córdoba), ciudadana hispano-alemana, reconocida por Israel como «Justa entre las Naciones». 
 Heinrich Adolph Schrader, médico alemán.
 James A. Schrader, botánico estadounidense.
 Paulg Joseph Schrader, cineasta estadounidense.
Mathias Valentino Schrader